José van Veen (honkballer) (1961), een Nederlands voormalig softbalster en honkballer
 José van Veen (roeister) (1986), een Nederlands roeister